Celeno (Κελαινώ) o Celenus puede ser:

 Celeno, hija de Atlante y de la oceánide Pléyone. 
 Celeno, una de las Harpías.
 Celeno, una de las Danaides, que casó con Hiperbio, uno de los hijos de Egipto. Uniéndose a Poseidón engendró un varón llamado también Celeno.
 Celeno, una de las amazonas que fue muerta por Heracles.
 Celeno, hija de Híamo y madre, quizá, de Delfo con el dios Apolo.
 Celeno o Celaeno (16 Tauri / HD 23288 / HR 1140)1, es una estrella en la constelación de Tauro.

Personajes de la mitología griega